Banza steht für:

 Banza, die Staaten in Nordnigeria
 Banza (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung

Banza ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Kasongo Banza (* 1974), kongolesischer Fußballspieler
 Simon Banza (* 1996), französisch-kongolesischer Fußballspieler